Een verkeersweg:
N473 (België)
N473 (Frankrijk)
N473 (Nederland), zie Provinciale weg 473
N473 (Zwitserland)